— кинофильм режиссёра Ясудзиро Одзу, вышедший на экраны в 1950 году. Картина снята по мотивам романа Дзиро Осараги. Лента получила премию «Голубая лента» за лучшую мужскую роль и премию «Майнити» за лучшую мужскую роль второго плана (обе — Со Ямамура).

Сюжет 
Две дочери старого Мунэкаты приезжают навестить отца. Старшая дочь, спокойная  и рассудительная Сэцуко, из разговора с доктором узнаёт, что отец неизлечимо болен и должен скоро умереть. Младшая, задорная и легкомысленная Марико, знакомится в доме отца с Хироси, в которого, как она знает из дневника сестры, та когда-то была влюблена и который так и не женился. Сёстры возвращаются в другой город, где живут в доме с Мимурой, мужем Сэцуко, давно не имеющим работы и проводящим всё время за выпивкой. Оставаться на плаву позволяет лишь бар, который содержит Сэцуко. Марико расстроена из-за несчастливой семейной жизни сестры и считает, что та достойна большего. Она начинает встречаться с Хироси, вызывающим у неё романтические ассоциации, и предлагает ему жениться на ней, однако тот отказывается: он по-прежнему любит её сестру. Поэтому Марико хочет вновь сблизить их, тем более что Мимура, также прочитавший дневник жены, полон подозрений. Однажды его мрачный настрой выходит наружу: он предлагает развод и даёт Сэцуко несколько пощёчин. Совместная жизнь больше невозможна, однако спустя несколько дней Мимура, выпив особенно много, умирает от сердечного приступа. Сэцуко свободна и может вновь быть с Хироси, но решает искать свой путь; Хироси готов ждать её, сколько потребуется. В финальной сцене сёстры гуляют по городу; Сэцуко наконец чувствует себя счастливой.

В ролях 
 Кинуё Танака — Сэцуко Мунэката
 Хидэко Такаминэ — Марико Мунэката
 Кэн Уэхара — Хироси Тасиро
 Санаэ Такасуги — Ёрико Масита
 Тисю Рю — Тадатика Мунэката
 Со Ямамура — Рёсукэ Мимура
 Юдзи Хори — Маэдзима
 Тацуо Сайто — Дзё Утида
 Ёсико Цубоути — Миэко

О фильме 
43-й фильм Ясудзиро Одзу снимался с мая по август 1950 года на основе популярного романа Дзиро Осараги, издававшегося по частям в газете «Асахи симбун». Это первая работа Одзу, снятая за пределами студии Shochiku — для компании Shintoho, организованной незадолго до этого несколькими звёздами японского кино. На эту компанию работали первоклассные актёры, однако режиссёров приходилось привлекать со стороны. Бюджет фильма — 50 млн йен (около 138 тыс. долларов США) — был самым высоким на тот момент в японском кино. Однако Одзу остался недоволен необходимостью подбирать актёров под готовых персонажей и в дальнейшем старался снимать фильмы на основе собственных сценариев.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы Японии 1950 года
Фильмы кинокомпании «СинТохо»
Фильмы-драмы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Экранизации романов Японии